La UEFA Europa League 2013-2014 è stata la 43ª edizione (la 5ª con la formula attuale) della UEFA Europa League (già Coppa UEFA), organizzata dalla UEFA. A vincere il trofeo è stato il Siviglia, che nella finale dello Juventus Stadium di Torino ha sconfitto il Benfica ai tiri di rigore, conquistando il suo terzo titolo.

Sistema di qualificazione (secondo il coefficiente UEFA della nazione) 
Il sistema di qualificazione secondo il coefficiente della UEFA è così composto:

  Posizioni dal 1-6:  avranno tre squadre qualificate.
  Posizioni dal 7-9:  avranno quattro squadre qualificate.
  Posizioni da 10-53:  avranno tre squadre qualificate ad eccezione di Liechtenstein, che avrà una sola squadra, e Andorra e San Marino che avranno due squadre rappresentatrici.
 Tre posizioni aggiuntive per il fair-play.

Legenda 

Le sigle tra parentesi mostrano come si sono qualificate le squadre.

 (CV) = Finalista vincitrice della coppa nazionale
 (CP) = Finalista perdente della coppa nazionale
 (P-) = Posizione finale nella competizione dei play-off
 (FP) = Fair-play

Preliminari

Primo turno preliminare (76 squadre) 

 19 club detentori della Coppa Nazionale (rank 35-53)
 25 club secondi (rank 28-53 escluso Liechtenstein)
 29 club terzi (rank 22-51 escluso Liechtenstein)
 3 club qualificati tramite il Fair Play Ranking

   (CV)
   (2ª)
    (CV)
   (2ª)
   (CV)
   (2ª)
   (3ª)
   (CV)
   (2ª)
   (3ª)
   (CV)
   (2ª) 
   (4ª)
   (2ª)
   (3ª)
   (CV)
   (CV) 
   (2ª)
    (4ª)
   (2ª)
   (P-1ª)
   (CV)
    (CV) 
   (3ª)
   (4ª)
   (CV)
   (2ª)
   (3ª)
   (CV)
   (3ª)
  (5ª)
  (6ª)
   (2ª)
   (3ª)
   (CP)
   (CV)
   (2ª) 
   (3ª)

   (CV)
   (2ª)
   (3ª) 
   (CV)
   (2ª)
   (4ª)
   (CV)
   (2ª)
   (3ª)
   (2ª)
   (2ª)
   (4ª)
   (CV)
   (3ª)
   (4ª)
   (CP)
   (3ª)
   (2ª)
   (3ª)
   (2ª)
  (9ª)
   (3ª)
   (CP)
   (2ª)
   (3ª)
   (2ª)
   (3ª)
   (2ª)
   (4ª)
    (3ª)
   (3ª)
   (3ª)
   (3ª)
   (3ª)
   (4ª)
   (FP)
   (FP)
   (FP)

Secondo turno preliminare (80 squadre) 

 38 club vincitori del primo turno preliminare
 15 club detentori della Coppa Nazionale (rank 20-34)
 12 club secondi (rank 16-27)
 6 club terzi (rank 16-21)
 6 club quarti (rank 10-15)
 3 club quinti (rank 7-9)

   (6ª)
   (5ª)
   (CP)
   (7ª)
   (CP)
   (6ª)
   (5ª)
   (5ª)
   (4ª)
   (2ª)
   (3ª)
   (2ª)
   (3ª)
   (3ª)
   (CP)
   (2ª)
   (3ª)
   (2ª)
   (3ª)
   (4ª)
   (CV)
   (2ª)
   (3ª)

   (CV)
   (2ª)
   (CV)
   (2ª)
   (2ª)
   (2ª)
   (2ª) 
   (3ª)
   (CV)
   (2ª)
   (CV)
   (3ª )
   (CV)
   (CV)
   (CV)
   (2ª)
   (CV)
   (CV)
   (2ª)

Terzo turno preliminare (58 squadre) 

 40 club vincitori del secondo turno preliminare
 3 club vincitori della Coppa Nazionale (rank 17-19)
 6 club terzi (rank 10-15)
 3 club quarti (rank 7-9)
 3 club quinti (rank 4-6)
 3 club sesti (rank 1-3):

   (CV)
   (9ª)
   (CP)
   (5ª)
   (5ª)
   (CVL)
   (5ª)
   (4ª)
   (5ª)

   (P-4ª)
   (4ª)
   (3ª)
   (3ª)
   (4ª)
   (3ª)
   (CV)
   (2ª)
   (CV)

Turno di play-off (62 squadre) 

 29 club vincitori del terzo turno preliminare
 9 club qualificati dalla Coppa Nazionale (rank 8-16)
   (CV)
   (4ª)
   (P-3ª)
   (3ª)
   (CV)
   (CV)
   (3ª)
    (CV)
   (CV)

 3 club quinti (rank 1-3)
   (5ª)
   (7ª)
   (6ª)

 3 club quarti (rank 4-6)

   (4ª)
   (4ª)
   (4ª)

 3 club terzi (rank 7-9)
   (3ª)
   (4ª)
   (3ª)

 15 club eliminati al terzo turno preliminare di UEFA Champions League 2013-2014 (10 dal terzo turno Campioni e 5 dal terzo turno Piazzati)

Fase a gironi (48 squadre) 

 7 club aventi titolo per la Coppa Nazionale (rank 1-7)
 31 club vincitori del turno di play-off
 9 club eliminati al turno di play-off di UEFA Champions League 2013-2014 (5 dai play-off campioni e 4 dai play-off piazzati)
 1 club sorteggiato tra le 30 perdenti del play-off.

Da notare che sei squadre parteciperanno all'Europa League pur non disputando il campionato di Prima Divisione della loro rispettiva Federazione. Esse sono Hapoel Ramat Gan (2ª divisione israeliana), Hødd (2ª divisione norvegese), Pasching (3ª divisione austriaca), Teteks (2ª divisione macedone), Vaduz (2ª divisione svizzera, ma squadra del Liechtenstein) e Wigan Athletic (2ª divisione inglese).

Alcune squadre, pur non avendo ottenuto la qualificazione sul campo, si sono qualificate prendendo il posto di altre formazioni non iscritte per vari motivi:

 Bosnia Erzegovina: Il Borac Banja Luka, terzo classificato, non ha ottenuto la licenza UEFA ed è stata sostituita dallo Zrinjski Mostar, giunto nono.
 Bulgaria: Il CSKA Sofia, terza classificata, non ha ottenuto la licenza UEFA a causa dei debiti e del rischio di fallimento della società. È stato sostituito dal Botev Plovdiv, giunto quarto.
 Inghilterra: Lo Swansea City è un club gallese, ma avendo vinto la Coppa di Lega Inglese, ha acquisito il diritto di partecipare come club inglese. Lo Swansea eredita il coefficiente inglese, e non gallese.
 Grecia: Il PAS Giannina, giunto quinto, non ha ottenuto la licenza UEFA. Poiché anche la sesta classificata, il Panathinaikos, ha avuto lo stesso destino, si è qualificato lo Xhanti, giunto settimo in campionato.
 Montenegro: Il Budućnost Podgorica e il Grbalj, rispettivamente vincitore della Coppa e quarto classificato del Campionato, non hanno ottenuto la licenza UEFA. Al loro posto si sono qualificate la quinta e la sesta del campionato, ovvero il Rudar Pljevlja e il Mladost Podgorica.
 Repubblica d'Irlanda: Il Derry City è un club Nordirlandese, ma avendo vinto la FAI Cup, competizione organizzata dalla Federazione Irlandese ma aperta anche ai club Nordirlandesi, ha acquisito il diritto di partecipare. Eredita il coefficiente Irlandese, e non Nordirlandese.
 Spagna: Il Málaga, sesto classificato nella Liga, è stato escluso per un anno da tutte le competizioni UEFA a causa dei dissesti finanziari del club. Poiché anche il Rayo Vallecano (ottavo) non ha ottenuto la licenza UEFA, al suo posto è stato iscritto il Siviglia, giunto nono.

Date

Qualificazioni

Primo turno 

76 squadre entrate nel primo turno di qualificazione.

Secondo turno 

80 squadre giocano nel secondo turno di qualificazione: 42 squadre che entrano in questo turno e i 38 vincitori dal primo turno di qualificazione.

Terzo turno 

58 squadre giocano nel terzo turno di qualificazione: 18 squadre che entrano in questo turno e i 40 vincitori dal secondo turno di qualificazione.

Teste di serie
   CC: 59,922
  Rubin Kazan CC: 58,266
   CC: 55,105
   CC: 45,880
  Udinese CC: 42,829
  Club Brugge CC: 36,880
  Hapoel Tel Aviv CC: 29,575
  Häcken CC: 29,245
  Saint-Étienne CC: 26,800
  Lech Poznań CC: 23,650
  Trabzonspor CC: 21,400
  Dila Gori CC: 19,640
  Gefle CC: 17,366
  St. Johnstone CC: 16,835
   CC: 16,785
   CC: 16,592
  Žilina CC: 15,841
  Bursaspor CC: 14,900
  Maccabi Haifa CC: 13,575
  Rapid Vienna CC: 13,075
  Metalurh Donetsk CC: 12,451
  Estoril CC: 11,833
  Breiðablik CC: 11,575
  Astra Giurgiu CC: 10,366
  Čornomorec' Odessa CC: 9,951
  Vitesse CC: 9,945
  Strømsgodset CC: 9,850
  Kuban Krasnodar CC: 9,266
  Hajduk Spalato CC: 8,916

Non teste di serie
  Stella Rossa CC: 8,425
  Asteras Tripolis CC: 7,800
  Slovan Liberec CC: 7,745
  Thun CC: 7,285
  Śląsk Wrocław CC: 7,150
  Randers CC: 7,140
   CC: 7,038
  Xanthi CC: 6,800
  Jablonec CC: 6,745
   CC: 6,658
  Tromsø CC: 6,335
  Aktobe CC: 6,191
   CC: 6,175
  Qarabağ CC: 5,708
  Vojvodina CC: 5,425
  Milsami Orhei CC: 5,175
  AS Trenčín CC: 5,125
   CC: 5,125
  Kukësi CC: 5,066
  Rijeka CC: 4,916
  FK Minsk CC: 4,675
  Petrolul Ploiesti CC: 4,604
  Pandurii Târgu Jiu CC: 4,604
  Hapoel Ramat Gan CC: 4,575
  Mladost Podgorica CC: 4,341
  Differdange 03 CC: 3,675
  Žalgiris Vilnius CC: 3,600
  Botev Plovdiv CC: 3,566
  Siroki Brijeg CC: 3,316

Partite

Play-off 

62 squadre giocano i Playoff: 18 squadre che entrano in questo turno, i 29 vincitori dalle qualificazioni terzo turno, e i 15 perdenti dal terzo preliminare di UEFA Champions League 2013–14.

Squadre qualificate

Squadre teste di serie
   CC: 69,592
   CC: 68,951
  Sporting Braga CC: 62,833
   CC: 59,922
  Rubin Kazan CC: 58,266
   CC: 55,105
  Standard Liegi CC: 45,880
  Udinese CC: 42,829
  Fiorentina CC: 42,829
   CC: 40,766
  AZ Alkmaar CC: 39,445
  APOEL Nicosia CC: 35,366
  Beşiktaş CC: 34,900
  Red Bull Salisburgo CC: 28,075
   CC: 26,880
  Saint-Étienne CC: 26,800
   CC: 23,951
  Trabzonspor CC: 21,400
  Real Betis CC: 17,605
   CC: 17,425
   CC: 16,592
  Eintracht Francoforte CC: 15,922
   CC: 13,945
  Maccabi Haifa CC: 13,575
  Rapid Vienna CC: 13,075
  Nordsjælland CC: 12,640
  Estoril Praia CC: 11,833
   CC: 11,800
   CC: 11,533
  Čornomorec' Odessa CC: 9,951

Non teste di serie
  Kuban Krasnodar CC: 9,266
  Atromitos CC: 8,300
   CC: 8,125
   CC: 7,835
  Slovan Liberec CC: 7,745
  Thun CC: 7,285
  Grasshopper CC: 7,285
  Śląsk Wrocław CC: 7,150
   CC: 6,880
  Jablonec CC: 6,745
   CC: 6,366
  Tromsø CC: 6,335
  Aqtöbe CC: 6,191
   CC: 5,785
  Qarabağ CC: 5,708
  Vojvodina Novi Sad CC: 5,425
   CC: 5,333
  Esbjerg CC: 5,140
  Pasching CC: 5,075
  Rijeka CC: 4,916
  Minsk CC: 4,675
  Astra Giurgiu CC: 4,604
  Pandurii Târgu Jiu CC: 4,604
  Petrolul Ploiesti CC: 4,604
  FH Hafnarfjörður CC: 4,083
  Dila Gori CC: 3,333
  Skënderbeu Korçë CC: 2,833
  Žalgiris Vilnius CC: 1,800
  Kalju Nõmme CC: 1,191
  Kukësi CC: 0,833

Partite

Fase a gironi 

48 squadre. 7 vincitori delle coppe nazionali (paesi dal 1º al 7º posto), 30 squadre vincitrici del turno di playoff, più il Maccabi Tel Aviv che ha automaticamente passato il turno, 9 club eliminati dal turno di play-off di Champions League più una squadra sorteggiata tra le 30 perdenti dei play-off per sostituire il Fenerbahçe, squalificato.

Il Metalist Kharkiv è stato squalificato dalla UEFA dai play-off di Champions League, è stato stabilito che il , perdente nell'ultimo preliminare di Champions League con il Metalist, è qualificato ai play-off di Champions League, mentre il  è qualificato direttamente alla fase a gironi dell'Europa League.

Il Fenerbahçe, eliminato al turno di playoff della Champions League, è stato squalificato dalla UEFA per combine ed è stato sostituito per sorteggio tra tutte le squadre eliminate ai play-off di Europa League dall'; per lo stesso motivo, anche il Beşiktaş, vincitore del turno di playoff, è stato squalificato e sostituito dal Tromsø, squadra che aveva sconfitto sul campo nel turno di playoff.

Le 48 squadre saranno inserite nelle quattro urne del Sorteggio in base al loro ranking 2013. La squadra detentrice (Chelsea) non sarà inserita poiché parteciperà alla fase a gironi di Champions League. Le squadre saranno inserite in 12 gruppi di quattro squadre e squadre della stessa Federazione non potranno incontrarsi. Il Siviglia ha sostituito il Malaga, che è stato escluso dalle Coppe europee per un anno per il fair play finanziario.

Gruppo A 

   e   qualificate ai sedicesimi di finale.

Gruppo B 

   e   qualificate ai sedicesimi di finale.

Gruppo C 

   e   qualificate ai sedicesimi di finale.

Gruppo D 

   e   qualificate ai sedicesimi di finale.

Gruppo E 

   e   qualificate ai sedicesimi di finale.

Gruppo F 

   e   qualificate ai sedicesimi di finale.

Gruppo G 

   e   qualificate ai sedicesimi di finale.

Gruppo H 

   e   qualificate ai sedicesimi di finale

Gruppo I 

   e   qualificati ai sedicesimi di finale

Gruppo J 

   e   qualificate ai sedicesimi di finale.

Gruppo K 

   e   qualificate ai sedicesimi di finale.

Gruppo L 

   e   qualificate ai sedicesimi di finale.

Fase ad eliminazione diretta 
Le prime due squadre di ogni girone eliminatorio accedono alla fase ad eliminazione diretta, insieme alle 8 squadre classificatesi al terzo posto nei gironi di UEFA Champions League 2013-2014. Ai fini dell'effettuazione del sorteggio, le squadre in oggetto vengono divise tra "Teste di Serie" (vi rientrano le 12 squadre vincitrici dei gironi di UEFA Europa League e le quattro migliori terze provenienti dai gironi di UEFA Champions League) e "Non Teste di Serie" (in quest'urna trovano spazio le 12 squadre classificatesi al secondo posto nei gironi di UEFA Europa League e le restanti quattro squadre provenienti dai gironi di UEFA Champions League).

Tabellone

Sedicesimi e ottavi di finale

Sorteggio 
Il sorteggio dei sedicesimi di finale, valido anche per gli ottavi, si è svolto il 16 dicembre 2013 a Nyon presso la sede dell'UEFA.

Sedicesimi di finale

Ottavi di finale

Quarti di finale

Sorteggio 
Il sorteggio, senza limitazioni negli accoppiamenti, dei quarti di finale si è svolto il 21 marzo 2014 a Nyon presso la sede ufficiale dell'UEFA.

Tabella riassuntiva

Semifinali

Sorteggio 
Il sorteggio delle semifinali si è svolto l'11 aprile 2014.
Le gare di andata si giocheranno il 24 aprile, quelle di ritorno il 1º maggio.

Tabella riassuntiva

Finale

Statistiche 
Sono escluse le gare dei turni preliminari.

Classifica marcatori

Classifica assist

Squadra della stagione

Note

Voci correlate 
 Competizioni UEFA per club
 Coppe calcistiche europee
 Statistiche delle competizioni UEFA per club
 Statistiche dei trofei internazionali di calcio
 UEFA Champions League 2013-2014

Collegamenti esterni 
 "UEFA Europa League" - Sito ufficiale
 

Calcio nel 2013
Calcio nel 2014
Edizioni della UEFA Europa League